Chiesa di Sant'Eliseo a Tesero
 Chiesa di Sant'Eliseo a Olbia

Pagine correlate 
 San Eliseo